Ringmauer bezeichnet:

 Ringmauer, ringförmige Wehrmauer einer Burg oder einer ähnlichen Befestigungsanlage
 Ringmauer (Taunus), Berg im Taunus

Siehe auch:

 Ringwall Ringmauer, abgegangene Wallanlage im Taunus, Rheinland-Pfalz